Kloster Engelthal steht für folgende Klöster:

 Kloster Engelthal (Bonn), Augustinerinnenkloster in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Engelthal (Hallwangen), Dominikanerinnenkloster in Hallwangen, Baden-Württemberg
 Kloster Engelthal (Nürnberger Land), Dominikanerinnenkloster in Engelthal, Bayern
 Kloster Engelthal (Rheinhessen), Zisterzienserinnenkloster in Ober-Ingelheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Engelthal (Wetterau), Benediktinerinnenabtei in Altenstadt, Hessen